Memoriał Ondreja Nepeli 2017 – czwarte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 21 do 23 września 2017 roku w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Michaił Kolada, zaś wśród solistek jego rodaczka Jewgienija Miedwiediewa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Natalja Zabijako i Aleksandr Enbiert, zaś w parach tanecznych złoty medal zdobyli ich rodacy Jekatierina Bobrowa i Dmitrij Sołowjow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 na Słowacji